Ирод (иврит: הוֹרְדוּס‎ Hordus, ; ) е името на няколко от царете на Юдея:

Членове на династията Ирод Велики, Иродиади:
 Ирод I Велики (73-4 пр.н.е.), цар на Юдея 40-4 пр.н.е.
 Ирод Архелай (23 пр.н.е.-18 г.), етнарх на Самария, Юдея и Идумея
 Ирод Боет (Ирод Филип I, * 22 пр.н.е.), съпруг на Иродиада, баща на Саломе (* 8 г.)
 Ирод Антипа (* 20 пр.н.е.-39 г.), по времето на Иисус Христос тетрарх в Галилея
 Ирод Филип (Ирод Филип II, 20 пр.н.е.-34 г.), от 4 г. тетрарх в Итурея и Трахонтис
 Ирод Агрипа I (10 пр.н.е.-44 г.), цар на Юдея 37-44 г.; в Библията като цар Ирод
 Ирод от Халки (Ирод II, 12-48 г.), тетрарх на Халки
 Ирод Агрипа II (27-93 г.), цар на Юдея 50-70 г.

Други:
 Ирод Атик (101-177), гръцки ритор
 Тиберий Клавдий Атик Херод (римски суфектконсул 132 г.)
 Септимий Херодиан (226-267), съ-регент на Палмира
 Херод, (Herodas, 3 век пр.н.е.), гръцки поет
 Херодиан (Herodianus, 180-250 г.), гръцки историк